Název Slověnický mlýn nese několik mlýnů:

 Slověnický mlýn – též Slověnský, mlýn na říčce Chotýšance 
 Slověnický Mlýn – mlýn na Miletínském potoce v k. ú. Horní Slověnice